Ulica Cicha – popularna nazwa ulic w Polsce
Ulica Cicha w Warszawie
Ulica Cicha w Lubartowie